Гауеншильд — фамилия:

 Гауеншильд, Рихард-Георг Шпиллер фон (1822—1855) — немецкий поэт, псевдоним Макс Вальдау.
 Гауеншильд, Фёдор Матвеевич (1783—1830) — австрийский учёный.